Orbó, régi magyar személynév, az Orbán változata

Települések
 Alsóorbó (Gârbova de Jos), Fehér megye, Románia
 Középorbó (Gârbovița), Fehér megye, Románia
 Felsőorbó (Gârbova de Sus), Fehér megye, Románia